

Населені пункти та їхні частини

 Кробя — місто в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Кробя — гміна в Ґостинському повіті Великопольського воєводства
 Кробя — село в гміні Любич Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Кробя — село в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Кробя — лісова осада в гміні Кадзідло Остроленцького повіту Мазовецького воєводства

Примітки